Гаязов — фамилия; имеет женскую форму .
 Гаязов, Альфис Суфиянович (род. 1956) — педагог, министр образования Республики Башкортостан, доктор педагогических наук, профессор.
 Гаязов, Мансур Гаязович (1917—1943) — советский татарский поэт, педагог.

